Barend ter Haar (koopman) (1766-1828), Nederlands koopman
Barend ter Haar (predikant) (1831-1902), Nederlands predikant
Barend ter Haar (jurist) (1892-1941), jurist
Barend ter Haar Romeny (1925-2013), Nederlands burgemeester